Slovo Remus je nejednoznačné a může mít následující významy:

 Romulus a Remus – mytičtí zakladatelé Říma
 Remus Lupin – postava románové ságy Harry Potter
 Remus (měsíc) – jedna ze dvou oběžnic okolo planetky (87) Sylvia
 Seznam planet ve Star Treku#Remus – fiktivní planeta ve světě Star Treku